Filmy
 Ponad prawem (Hors-la-loi) − francusko-belgijsko-algierski dramat historyczny w reżyserii Rachida Bouchareba z 2010 roku
 Ponad prawem (Never Say Die) − amerykański film sensacyjny w reżyserii Jorge'a Montesiego z 2001 roku